L'expression « comté de Durham » () peut désigner :

Australie 
le comté de Durham, situé dans l'État de Nouvelle-Galles du Sud ;

Canada 
la Municipalité régionale de Durham, dans la province de l'Ontario, anciennement connue sous le nom de « comté de Durham » ;

États-Unis 
le comté de Durham, situé dans l'État de Caroline du Nord ;

Royaume-Uni 
le comté de Durham, comté d'Angleterre, habituellement désigné, en anglais, sous le vocable .